Hargrave – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Hargrave – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Hargrave – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 (11777) Hargrave (3526 T-3) – planetoida 
 Jess Hargrave – amerykański zapaśnik